Riedisheim es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, en la región de Alsacia.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE
 Riedisheim, informaciones generales en el sitio quid.fr
 
 Plano de Riedisheim en Mapquest

Localidades de Alto Rin